The Dodos har flere betydninger:

 Dodo & The Dodos – et dansk poprockorkester
 The Dodos – et amerikansk indierockband
 Dodo Gad – en dansk sangerinde.